Carlos Vázquez ist der Name folgender Personen:

* Carlos Vázquez (Fußballspieler), uruguayischer Fußballspieler 
 Carlos Vázquez (Taekwondoin), venezolanischer Taekwondoin 
 Carlos Simón Vázquez (* 1965), spanischer Geistlicher